BVDM ist eine Abkürzung für:

 Bundesverband der Motorradfahrer e. V. (BVDM)
 Bundesverband Deutscher Männerballette e. V. (BvDM)
 Bundesverband Druck und Medien e. V. (bvdm)
 Bundesverband des Deutschen Möbel-, Küchen- und Einrichtungs-Fachhandels (BVDM)
 Berufsverband der Motologen Diplom/Master e.V.
 

BVDM